Караульский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование.

Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 

Караульский сельсовет Усть-Енисейского района Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского края, до 1989 года, с 1989 до 1992 года администрация села Караул

Тамбовская область 

Караульский сельсовет Инжавинского района Тамбовской области